

Aziende 
Pull – casa discografica non più esistente

Terminologia 
Pull – terminologia anglofona della filatelia
Pull – termine impreciso che potrebbe riferirsi alla logica pull
Pull – termine impreciso che potrebbe riferirsi al pull buoy

Musica 
Pull – album dei Winger (1993)
Pull – album degli Arcwelder, un gruppo musicale indie rock (1993)
Pull – brano musicale tratto dall'album Nico (1996)
Pull – album dei Mr. Mister (2010)